Керма — характеристика кінетичної енергії.
 Керма повітря
 Керма — застаріла назва кермового весла на плотах-тальбах.

Топонім 
 Керма — археологічна пам'ятка в Судані.
 Царство Керма, чи культура Керма — царство в Нубії, що було одним з найважливіших противників Стародавнього Єгипту.

Див. також 
 Кермо (значення)